A categoria de Sabre individual feminino foi um evento do Campeonato Mundial de Esgrima de 2014 disputada nos dias 15–18 de Julho de 2014.

Medalhistas

Resultados

Fase final

Fase classificatória

Primeira chave
{{16TeamBracket
| RD1         = Round of 64
| RD2         = Round of 32
| RD3         = Round of 16
| RD4         = Quarterfinals

| team-width  =

| RD1-seed01  = 1
| RD1-team01  =  Mariel Zagunis
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 64
| RD1-team02  =  Lam Hin Wai
| RD1-score02 = 4

| RD1-seed03  = 33
| RD1-team03  =  Kata Várhelyi
| RD1-score03 = 15
| RD1-seed04  = 32
| RD1-team04  =  Bhavani Chadalavada
| RD1-score04 = 4

| RD1-seed05  = 17
| RD1-team05  =  Yu Xinting
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 48
| RD1-team06  =  Sevinj Bunyatova
| RD1-score06 = 11

| RD1-seed07  = 49
| RD1-team07  =  Marta Puda
| RD1-score07 = 7
| RD1-seed08  = 16
| RD1-team08  =  Cécilia Berder
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 9
| RD1-team09  =  Aleksandra Socha
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 56
| RD1-team10  =  Úrsula González
| RD1-score10 = 8

| RD1-seed11  = 41
| RD1-team11  =  Dina Galiakbarova
| RD1-score11 = 15
| RD1-seed12  = 24
| RD1-team12  =  Olha Zhovnir
| RD1-score12 = 11

| RD1-seed13  = 25
| RD1-team13  =  Laia Vila
| RD1-score13 = 11
| RD1-seed14  = 40
| RD1-team14  =  Rossy Félix
| RD1-score14 = 15

| RD1-seed15  = 57
| RD1-team15  =  Sabina Mikina
| RD1-score15 = 12
| RD1-seed16  = 8
| RD1-team16  = {{Nowrap| Anne-Elizabeth Stone}}
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 1
| RD2-team01  =  Mariel Zagunis
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 33
| RD2-team02  =  Kata Várhelyi
| RD2-score02 = 7

| RD2-seed03  = 17
| RD2-team03  =  Yu Xinting
| RD2-score03 = 13
| RD2-seed04  = 16
| RD2-team04  =  Cécilia Berder
| RD2-score04 = 15

| RD2-seed05  = 9
| RD2-team05  =  Aleksandra Socha
| RD2-score05 = 15
| RD2-seed06  = 41
| RD2-team06  =  Dina Galiakbarova
| RD2-score06 = 10

| RD2-seed07  = 40
| RD2-team07  =  Rossy Félix
| RD2-score07 = 10
| RD2-seed08  = 8
| RD2-team08  =

Segunda chave
{{16TeamBracket
| RD1         = Round of 64
| RD2         = Round of 32
| RD3         = Round of 16
| RD4         = Quarterfinals

| team-width  =

| RD1-seed01  = 5
| RD1-team01  =  Vassiliki Vougiouka
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 60
| RD1-team02  =  Marissa Ponich
| RD1-score02 = 7

| RD1-seed03  = 37
| RD1-team03  =  Alejandra Benítez
| RD1-score03 = 13
| RD1-seed04  = 28
| RD1-team04  =  Au Sin Ying
| RD1-score04 = 15

| RD1-seed05  = 21
| RD1-team05  =  Yuliya Zhivitsa
| RD1-score05 = 13
| RD1-seed06  = 44
| RD1-team06  =  Eileen Grench
| RD1-score06 = 15

| RD1-seed07  = 53
| RD1-team07  =  Ilaria Bianco
| RD1-score07 = 15
| RD1-seed08  = 12
| RD1-team08  =  Shen Chen
| RD1-score08 = 8

| RD1-seed09  = 13
| RD1-team09  =  Rossella Gregorio
| RD1-score09 = 9
| RD1-seed10  = 52
| RD1-team10  =  Anna Limbach
| RD1-score10 = 15

| RD1-seed11  = 45
| RD1-team11  =  Yana Egorian
| RD1-score11 = 15
| RD1-seed12  = 20
| RD1-team12  =  Manon Brunet
| RD1-score12 = 8

| RD1-seed13  = 29
| RD1-team13  =  Teodora Kakhiani
| RD1-score13 = 13
| RD1-seed14  = 36
| RD1-team14  =  Mika Kikuchi
| RD1-score14 = 15

| RD1-seed15  = 61
| RD1-team15  = {{Nowrap| Lucrezia Sinigaglia}}
| RD1-score15 = 15
| RD1-seed16  = 4
| RD1-team16  =  Kim Ji-yeon
| RD1-score16 = 14

| RD2-seed01  = 5
| RD2-team01  = {{Nowrap| Vassiliki Vougiouka}}
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 28
| RD2-team02  =  Au Sin Ying
| RD2-score02 = 6

| RD2-seed03  = 44
| RD2-team03  =  Eileen Grench
| RD2-score03 = 12
| RD2-seed04  = 53
| RD2-team04  =  Ilaria Bianco
| RD2-score04 = 15

| RD2-seed05  = 52
| RD2-team05  =  Anna Limbach
| RD2-score05 = 9
| RD2-seed06  = 45
| RD2-team06  =  Yana Egorian
| RD2-score06 = 15

| RD2-seed07  = 36
| RD2-team07  =  Mika Kikuchi
| RD2-score07 = 15
| RD2-seed08  = 61
| RD2-team08  = 
| RD2-score08 = 13

| RD3-seed01  = 5
| RD3-team01  =

Terceira chave
{{16TeamBracket
| RD1         = Round of 64
| RD2         = Round of 32
| RD3         = Round of 16
| RD4         = Quarterfinals

| team-width  =

| RD1-seed01  = 3
| RD1-team01  =  Yekaterina Dyachenko
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 62
| RD1-team02  =  Zhang Xueqian
| RD1-score02 = 10

| RD1-seed03  = 35
| RD1-team03  =  Nora Garam
| RD1-score03 = 15
| RD1-seed04  = 30
| RD1-team04  =  Olena Voronina
| RD1-score04 = 8

| RD1-seed05  = 19
| RD1-team05  =  Anna Márton
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 46
| RD1-team06  =  Diah Permatasari
| RD1-score06 = 5

| RD1-seed07  = 51
| RD1-team07  = {{Nowrap| Chang Karen Ngai Hing}}
| RD1-score07 = 15
| RD1-seed08  = 14
| RD1-team08  =  Ibtihaj Muhammad
| RD1-score08 = 7

| RD1-seed09  = 11
| RD1-team09  =  Charlotte Lembach
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 54
| RD1-team10  =  Bogna Jóźwiak
| RD1-score10 = 10

| RD1-seed11  = 43
| RD1-team11  =  Amira Ben Chaabane
| RD1-score11 = 8
| RD1-seed12  = 22
| RD1-team12  =  Małgorzata Kozaczuk
| RD1-score12 = 15

| RD1-seed13  = 27
| RD1-team13  =  Stefanie Kubissa
| RD1-score13 = 15
| RD1-seed14  = 38
| RD1-team14  =  Gabriella Page
| RD1-score14 = 9

| RD1-seed15  = 59
| RD1-team15  =  Li Fei
| RD1-score15 = 8
| RD1-seed16  = 6
| RD1-team16  =  Dagmara Wozniak
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 3
| RD2-team01  =  Yekaterina Dyachenko
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 35
| RD2-team02  =  Nora Garam
| RD2-score02 = 7

| RD2-seed03  = 19
| RD2-team03  =  Anna Márton
| RD2-score03 = 15
| RD2-seed04  = 51
| RD2-team04  = 
| RD2-score04 = 6

| RD2-seed05  = 11
| RD2-team05  =  Charlotte Lembach
| RD2-score05 = 13
| RD2-seed06  = 22
| RD2-team06  = {{Nowrap| Małgorzata Kozaczuk}}
| RD2-score06 = 15

| RD2-seed07  = 27
| RD2-team07  =  Stefanie Kubissa
| RD2-score07 = 5
| RD2-seed08  = 6
| RD2-team08  =  Dagmara Wozniak
| RD2-score08 = 15

| RD3-seed01  = 3
| RD3-team01  = {{Nowrap| Yekaterina Dyachenko}}
| RD3-score01 = 15
| RD3-seed02  = 19
| RD3-team02  =  Anna Márton
| RD3-score02 = 14

| RD3-seed03  = 22
| RD3-team03  =  Małgorzata Kozaczuk
| RD3-score03 = 9
| RD3-seed04  = 6
| RD3-team04  =  Dagmara Wozniak
| RD3-score04 = 15

| RD4-seed01  = 3
| RD4-team01  =

Quarta chave
{{16TeamBracket
| RD1         = Round of 64
| RD2         = Round of 32
| RD3         = Round of 16
| RD4         = Quarterfinals

| team-width  =

| RD1-seed01  = 7
| RD1-team01  =  Irene Vecchi
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 58
| RD1-team02  =  Maho Hamada
| RD1-score02 = 5

| RD1-seed03  = 39
| RD1-team03  =  Hwang Seo-na
| RD1-score03 = 15
| RD1-seed04  = 26
| RD1-team04  =  Anna Várhelyi
| RD1-score04 = 12

| RD1-seed05  = 23
| RD1-team05  =  Olena Kravatska
| RD1-score05 = 11
| RD1-seed06  = 42
| RD1-team06  =  Sofiya Velikaya
| RD1-score06 = 15

| RD1-seed07  = 55
| RD1-team07  =  Heyddys Valentin
| RD1-score07 = 11
| RD1-seed08  = 10
| RD1-team08  =  Lee Ra-jin
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 15
| RD1-team09  =  Azza Besbes
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 50
| RD1-team10  =  Aibike Khabibullina
| RD1-score10 = 12

| RD1-seed11  = 47
| RD1-team11  =  Paola Pliego
| RD1-score11 = 15
| RD1-seed12  = 18
| RD1-team12  =  Araceli Navarro
| RD1-score12 = 9

| RD1-seed13  = 31
| RD1-team13  =  Yoon Ji-su
| RD1-score13 = 15
| RD1-seed14  = 34
| RD1-team14  = 
| RD1-score14 = 10

| RD1-seed15  = 63
| RD1-team15  =  Mami Itoh
| RD1-score15 = 9
| RD1-seed16  = 2
| RD1-team16  =  Olha Kharlan
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 7
| RD2-team01  =  Irene Vecchi
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 39
| RD2-team02  =  Hwang Seo-na
| RD2-score02 = 14

| RD2-seed03  = 42
| RD2-team03  = {{Nowrap| Sofiya Velikaya}}
| RD2-score03 = 15
| RD2-seed04  = 15
| RD2-team04  =  Lee Ra-jin
| RD2-score04 = 12

| RD2-seed05  = 15
| RD2-team05  =  Azza Besbes
| RD2-score05 = 15
| RD2-seed06  = 47
| RD2-team06  =  Paola Pliego
| RD2-score06 = 8

| RD2-seed07  = 31
| RD2-team07  =  Yoon Ji-su
| RD2-score07 = 10
| RD2-seed08  = 2
| RD2-team08  =  Olha Kharlan
| RD2-score08 = 15

| RD3-seed01  = 7
| RD3-team01  =  Irene Vecchi
| RD3-score01 = 13
| RD3-seed02  = 42
| RD3-team02  =

Classificação Final

Referências
 Bracket
 Classificação Final

Campeonato Mundial de Esgrima de 2014